ASR steht für:
 Achillessehnenreflex
 Achillessehnenruptur, Riss der Achillessehne
 Advanced Shake Reduction von Samsung, siehe Bildstabilisierung #Elektronische Bildstabilisierung
 Airport Surveillance Radar, ein Flugsicherungsradar
 Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, siehe Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft
 Animal Study Registry, Tierversuchsregister in Deutschland
 Answer-Seizure Ratio, ein Maß für die Qualität eines Telekommunikationsnetzes
 Antriebsschlupfregelung, ein Fahrerassistenzsystem 
 Approximale Schmelzreduktion, kieferorthopädische Behandlungsmethode
Arbeiter- und Soldatenrat
 Arbeitsstättenregel (vormals Arbeitsstättenrichtlinie, jetzt Technische Regeln für Arbeitsstätten)
 Arndt-Schulz-Regel
 ASR Nederland, eine niederländische Versicherungsgruppe
 Automatic Send and Receive in 33 ASR, siehe Teletype Modell 33
 Automatic Speech Recognition, siehe Spracherkennung
 Automotive Shredder Residues, Reststoffe aus der Autoverwertung, siehe RESH
 Flughafen Kayseri in der Türkei (IATA-Code)
 Allianz selbständiger Reiseunternehmen (asr), Bundesverband für kleine und mittelständische Reiseunternehmen
Aggregation Services Routers (ASR), Netzwerkkomponente für den Einstiegspunkt in das SD-WAN

Asr steht für:
 Asr (Gebet), ein muslimisches Gebet

asr steht für:
 Asur (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung